Ущицкая волость — упразднённая административно-территориальная единица 3-го уровня и бывшее муниципальное образование со статусом сельского поселения в Куньинском районе Псковской области России.

Административный центр — деревня Ущицы.

География 

Территория волости граничила на востоке с Боталовской, на юге — с Слепнёвской волостями Куньинского района, на западе — с Великолукским районом Псковской области.

Население

Населённые пункты 

В состав Ущицкой волости входило 17 деревень: Ущицы, Быково, Дохино, Дубняки, Жегалово, Захаркино, Зеленово, Корнилово, Красная Горка, Курьяниха, Лукино, Мокрики, Новарково, Сергино, Ступино, Шутово, Ямниково.

История 
Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости, в том числе Ущицкий сельсовет был превращён в Ущицкую волость.

Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года в границах волости было также создано муниципальное образование Ущицкая волость со статусом сельского поселения с 1 января 2006 года в составе муниципального образования Куньинский район со статусом муниципального района.

Законом Псковской области от 30 марта 2015 года Ущицкая волость была упразднена и вместе с Боталовской, Назимовской, Слепнёвской эти территории 11 апреля 2015 года были объединены во вновь образованную Куньинскую волость.

Примечания 

Упразднённые волости Псковской области
Упразднённые сельские поселения Псковской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году
Упразднённые муниципальные образования Куньинского района